Acalolepta — род жуков-усачей из подсемейства ламиин. Описано около 250 видов.

Описание 
Представители данного рода характеризуются следующими внешними признаками: голова довольно широкая, усики длинные, в основании отдалённые; переднегрудь округлённая, прямая, зубчатая у основания; надкрылья сравнительно маленькие; ноги умеренно сильные.

Классификация 
В мировой фауне около 250 видов

Примечания 

 
Насекомые Азии
Насекомые Австралии
Насекомые Океании